Anciferov – una delle isole Curili
 Danila Jakovlevič Anciferov – esploratore russo
 Nikolaj Pavlovič Anciferov – storico e letterato russo